Ми-32 — проект советского сверхтяжёлого грузового трёхвинтового вертолёта, разработанный МВЗ имени М. Л. Миля  в 1982 году. Главной задачей являлось обеспечение грузоподъёмности в 55 тонн для возможностей транспортировки тяжёлых грузов в отдалённых районах СССР с отсутствием аэродромов, железнодорожного и шоссейного сообщения.

Лётно-технические характеристики 
Корпус вертолёта состоял из трёх гондол с винтами, соединённых вместе в виде треугольника. Для транспортировки грузов использовалась внешняя подвеска. В качестве силовой установки предполагалось использование шести двигателей Д-136, расположенных по два в каждой гондоле. Расчётная скорость полёта должна была составлять 230 км/ч, дальность полёта — 1200 км, взлётная масса — 136 тонн. Экипаж машины состоял из двух лётчиков, борттехника и оператора. Размеры вертолёта составляли 40,5×36×4,3м.

См. также 
 Ми-12
 Ми-26

Примечания

Литература 
 Михеев В. Р. МВЗ им. М. Л. Миля 50 лет. Московский вертолётный завод им. М. Л. Миля 50 лет. - М. Любимая книга. 1998 г. - 272 с. - ISBN: 5-7656-0013-0 
 Михеев В. Р. Московский вертолётный завод им. М. Л. Миля. - М. POLYGON-PRESS. 2007 г. - 320 с. - ISBN: 5-98734-003-9

Ссылки 
 ВСЕ ВЕРТОЛЁТЫ МИРА — Mil Mi-32 project

Неосуществлённые в СССР проекты
Вертолёты СССР
Мультикоптеры
Летающие краны
Вертолёты Ми